C22 peut désigner :

Domaine militaire 
 HMS C22, un sous-marin de la Royal Navy.

Média 
 Canal 22, une chaîne de télévision chilienne.

Sciences 
Médecine
 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques, d'après la classification internationale des maladies.

Astronomie
 La nébuleuse de la Boule de neige bleue dans la constellation d'Andromède, notée C22 au catalogue de Caldwell.

Sport automobile 
 Cougar C22, une voiture de course construite par Courage Compétition ;
 Sauber C22,  une formule 1 de l'écurie suisse Sauber.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres